Нетребице могу бити:

 Нетребице (Нимбурк), насељено мјесто у округу Нимбурк, Средњочешки крај, Чешка Република
 Нетребице (Чешки Крумлов), насељено мјесто у округу Чешки Крумлов, Јужночешки крај, Чешка Република